Zay, comme Sée, est un patronyme juif d'Alsace et de Lorraine, signalant vraisemblablement une origine de Zélande. D'autres pensent que ce patronyme est dérivé du nom de la rivière Seille qui arrose Metz.

 Jean Zay (1904-1944), homme politique français.
 Dominique Zay, auteur français.

Divers 

Zay peut aussi être :
 une lettre arabe, zāy
 un film de 2008, Zay El Naharda

Référence